Пинсванг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Вексельбергер (Pinswang 2000) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 Партия (Pinswang 2000) занимает 8 мест.
 местный список: 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля